David Tattersall – direttore della fotografia inglese
 Edward Cecil Tattersall – compositore di scacchi britannico
 Ian Tattersall – antropologo inglese naturalizzato statunitense